Anti-Spoofing oder AS ist
 eine Funktion beim Schutz vor ARP-Spoofing durch sog. Firewalls;
 eine Verschlüsselung des P-Signals von NAVSTAR-GPS-Satelliten durch einen sogenannten Y-Code, der seit 1994 die Verwendung durch unbefugte Nutzer verhindern soll.

Siehe auch:
 Computerviren
 Manipulation
 Vortäuschung